Rheda-Wiedenbrück, gemeente in Duitsland
Heerlijkheid Rheda, historisch land
Rheda (auto), een voormalig Frans automerk
Rheda (mythologie), Angelsaksische godin